Échecs et match est la soixante-cinquième histoire de la série Tif et Tondu de Will et Stephen Desberg. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou du  au .

Univers

Résumé 
Tif rencontre par hasard Helena Vendès, qu'il sauve des avances insistantes d'un bellâtre. Invité chez elle, il apprend de son père industriel qu'il est l'inventeur d'une voiture autonome très en avance. Il propose à Tif de l'aider à en faire la promotion en conduisant une Formule 1 équipée du même système lors du Grand Prix automobile de Monaco. Tif accepte, mais durant la course, une autre F1 "autonome" lui vole sa place et gagne!

La voiture concurrente appartient à un nommé Gerd Verdant, qui revendique lui aussi la conception du système de guidage par caméras. Vendès est effondré, mais Tif soupçonne un vol de plans - ce que Tondu lui confirme car il enquête sur d'autres malversations commises par Verdant, qui n'hésite pas à doper des sportifs ignorants pour gagner des fortunes en paris, avant de les abandonner au mépris de leur santé.

Ne pouvant prouver le vol, Tif et Tondu partent pour New York où Verdant "parraine" McTrash, un joueur de tennis médiocre qui accumule pourtant les succès. Ils découvrent que les balles sont truquées, un mécanisme interne les dévie juste avant que l'adversaire de McTrash puisse les frapper.

Verdant et ses hommes réussissent presque à liquider Tif et Tondu, mais ils sont sauvés in extremis. Verdant et sa bande sont arrêtés. Vendès se voit reconnu pour son invention. McTrash gagne quand même, grâce à un dernier malfaiteur qui ignore l'arrestation de Verdant, mais au moins l'argent va-t-il à des parieurs honnêtes.

Personnages 
 Tif et Tondu
 Helena Vendès et son père
 Gerd Verdant, ses employés sans scrupules

Clin d'œil
Tif rêve à deux reprises d'un mariage calamiteux. Ses invités, sont, entre autres, l'oncle Hermès et Calendula, sortis de la série Isabelle.

Historique

Publication

Revues

Album

Liens externes  
 
  
  

Album de bande dessinée sorti en 1982
Album Dupuis
Histoire de Tif et Tondu
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1981